Jane Luu (1963-), astronome américano-vietnamienne.
 Pierre Luu (1963-), sculpteur et créateur de fontaines français.

Divers 
 (5430) Luu est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes, nommé en référence à Jane Luu.
Patronyme vietnamien